Ernest Vuille (1878-1947), Zwitsers politicus
 Henri Vuille (1908-1982), Zwitsers ondernemer
 Nancy-Marie Vuille (1867-1906), Zwitserse schrijfster en vertaalster
 Vuille (dammer), Zwitserse dammer (actief rond 1930, voornaam onbekend)

Zwitserse achternaam